Квалификациите за Световното първенство по футбол 2018 са серия от турнири, организирани от шестте конфедерации на ФИФА. В Световното първенство по футбол 2018 участват 32 отбора. Едно място е заето от домакините, . Останалите 31 места са определени чрез квалификации, в които участват 210 страни от шестте конфедерации на ФИФА. Отборите на , ,  и , участват за първи път в квалификациите.

Основният жребий за квалификациите се тегли на 25 юли 2015 година в Санкт Петербург , обаче в азиатската и северноамериканската зони турнирът започва по-рано поради по-продължителните квалификации. Първите мачове се играят на 12 март 2015 г. в зона АФК.

Класирани отбори 

1 от 1930 до 1990 Русия участва като СССР
2 от 1960 до 1988 Германия участва като ФРГ
3 от 1930 до 2002 Сърбия участва като Югославия, а от 2002 до 2006 като Сърбия и Черна гора

Процес на квалификации 
Жребият за квалификациите е проведен на 25 юли 2015 в двореца Константиновски, Санкт Петербург, Русия.

Всяка конфедерация ще има определен брой участници:
 Европа (УЕФА): 13+1 места
 Африка (КАФ): 5 места
 Азия (АФК): 4 или 5 места
 Южна Америка (КОНМЕБОЛ) 4 или 5 места
 Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ): 3 или 4 места
 Океания (ОФК): 0 или 1 места

УЕФА и КАФ имат гарантирани брой места, докато броя на участниците от другите конфедерации се определя чрез плейофи между петия отбор на Азия, четвъртия на КОНКАКАФ, петия на КОНМЕБОЛ и първия на Океания. Теглене на жребий определя двойките мачове между тези четири отбора.

АФК 

Първия кръг на квалификациите се провежда между отборите класирани от 35 до 46 място в ранглистата на АФК. Те са разделени на 6 двойки, които играят мачове на разменено гостуване. Победителите продължават във втори кръг. Във втория кръг играят останалите 34 отбора плюс шестте победителя от първи кръг. Те са разделени в осем групи по пет отбора и играят по между си на разменено гостуване. Победителите от всяка група, плюс четирите най-добри втори отбора се класират за третия кръг, както и за купата на Азия през 2019. В третия кръг 12-те отбора се разделят в 2 групи по шест отбора, най-добрите два отбора от всяка група се класират за финалите на световното първенство. Отборите завършили на трето място играят, допълнителен мач по между си, като победителите получават допълнителен шанс за класиране, чрез междуконтитнентален плейоф срещу четвъртия отбор от зона КОНКАКАФ.

Крайно класиране (трети кръг)

Плейоф за пето място (четвърти кръг) 

|}

КАФ 

Първия кръг на квалификациите се провежда между отборите класирани от 28 – 53 място в ранглистата на КАФ. Те са разделени на 13 двойки, които играят мачове на разменено гостуване. Победителите продължават във втори кръг. Във втория кръг играят останалите 27 отбора плюс 13-те победителя от първи кръг. Те са разделени на 20 двойки, които играят мачове на разменено гостуване. Победителите продължават в трети кръг. В третия кръг 20-те отбора се разделят в 5 групи по четири отбора, победителите от всяка група се класират за финалите на световното първенство.

Заключителен етап (трети кръг) 
Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

УЕФА 

Отборът на Русия се класира автоматично за финалите, като домакин на турнира. Квалификациите в зона Европа се провеждат на два етапа. В първия кръг 54-те отбора в зоната се разделят в девет групи по шест отбора, като играят по между си по два мача при разменено гостуване, всеки срещу всеки. Победителите от всяка група се класират директно за финалите за турнира, а най-добрите осем отбора завършили на второ място, се класират за втория кръг.

Първи кръг (групов етап) 
Първоначално групи H и I са от по пет отбора, като се е предполагало, че отборът на Русия по време на квалификациите ще играе приятелски мачове със свободните от игра отбори от група H. След приемането на Гибралтар и Косово във ФИФА през май 2016 г., техните отбори са включени в указаните групи.

Втори кръг (плейофи) 
Във втория кръг осемте най-добри отбора, класирали се на второ място в квалификационните групи, се разделят на четири двойки по жребий, който се тегли на 17 октомври 2017 г. в Цюрих. Предишния ден отборите се разделят в две урни:
 поставени – първите четири от осемте в класацията на ФИФА от 16.10.2017 г.: Швейцария (11), Италия (15), Хърватия (18) и Дания (19);
 непоставени – останалите четири: Северна Ирландия (23), Швеция (25), Република Ирландия (26) и Гърция (47). 
Двойките играят по 2 плейофни мача при разменено гостуване от 9 до 14 ноември 2017 г. Победителите от четирите двубоя се класират за финалите. .

|}

КОНКАКАФ 

Първият кръг на квалификациите се провежда между отборите, класирани от 22 до 35 място в ранглистата на КОНКАКАФ. Те са разделени на 7 двойки, които играят мачове при разменено гостуване. Победителите продължават във втори кръг. Във втория кръг играят отборите, класирани от 9 до 21 място, плюс 7-те победителя от първи кръг. Те са разделени на 10 двойки, които играят мачове при разменено гостуване. Победителите продължават в трети кръг. В третия кръг играят отборите, класирани от 7 до 8 място, плюс 10-те победителя от втория кръг. Те са разделени на 6 двойки, които играят мачове при разменено гостуване. Победителите продължават в четвърти кръг. В четвъртия кръг играят останалите 6 отбора и шестте победителя от третия кръг. Те са разделени в три групи по четири отбора. Първите 2 отбора от всяка група продължават в пети кръг. В петия кръг шестте отбора участват в турнир помежду си, където играят по 2 мача от типа „всеки срещу всеки“. Първите три отбора от групата се класират за финалите на световното първенство. Четвъртият отбор играе междуконтинентален плейоф срещу победителя от Азиатския плейофен мач.

Заключителен етап (пети кръг)

КОНМЕБОЛ 

В зона Южна Америка всичките 10 отбора играят в група. Всичките отбори изиграват по два мача срещу останалите. Първите четири отбора се класират за финалите, като петият отбор играе плейофен мач срещу победителя от зона Океания.

ОФК 

В зона Океания квалификациите се провеждат по следния начин:

 Първи кръг: Отборите на , , ,  са поставени в една група и играят по между си от типа всеки-срещу-всеки. Победителят в групата продължава във втори кръг.

 Втори кръг (Купа на нациите на ОФК): Общо осем отбора играят в турнира, като са разделени в две групи по четири отбора. Първите три отбора от всяка група продължават в трети кръг.

 Трети кръг: Шестте отбора от втори кръг са разделени в две групи по три отбора, които играят при разменено гостуване всеки срещу всеки. Победителите от двете групи се срещат в 2 плейофни мача при разменено гостуване, като победителят получава правото да играе в междуконтиненталния плейоф срещу петия отбор от зона КОНМЕБОЛ.

Крайно класиране (трети кръг) 
Група A

Група B

Финал

|}

Плейофи между конфедерациите

КОНКАКАФ с/у АФК 

|}

ОФК с/у КОНМЕБОЛ 

|}

Източници